

Astronomia
 3315 Chant – asteroide della fascia principale
 Chant – cratere lunare

Musica
 Chant – album di Donald Byrd del 1979
 Chant – album dei Monaci del Monastero di Santo Domingo de Silos del 1994